Ряттель:

 Ряттель — деревня в Ленинградской области, Россия.
 Ряттель, Артур (род. 1993) — эстонский футболист.